Joe Armstrong (voetbalscout) (1894-1975) uit het Verenigd Koninkrijk
 Joe Armstrong (voetballer) (1939) uit het Verenigd Koninkrijk
 Joe Armstrong (informaticus) (1950-2019) uit het Verenigd Koninkrijk
 Joe Lee Armstrong (1955), een zanger uit de Verenigde Staten van Amerika
 Joe E. Armstrong (1956), een politicus uit de Verenigde Staten van Amerika
 Joe Armstrong (acteur) (1978) uit het Verenigd Koninkrijk